Daniel López Albés (n. 1992), calciatore spagnolo
 Daniel López Alcañiz (n. 1982), cestista spagnolo
 Daniel López (n. 1966), giocatore di biliardo argentino naturalizzato italiano
 Daniel Fernando López (n. 1969), calciatore cileno